Kimagure (気紛れ, «caprichoso» o «veleidoso» en japonés) puede referirse a:
 Kimagure, un poder de precognición utilizado por Stick, el mentor de Elektra, personaje de Marvel Comics;
 Kimagure Angel, manga de Kaoru Tada;
 Kimagure Concept, manga de Hoichoi Productions;
 Kimagure Orange Road, un manga de 1984 y anime de 1987 creado por Izumi Matsumoto;
 Kimagure Princess, single de las Morning Musume;
 Kimagure Strawberry Cafe, un videojuego de simulación de citas;
 Kimagure Romantic, single de Ikimono Gakari.